HMS Flora (1761) — 32-пушечный фрегат 5 ранга Королевского флота, бывший французский Vestale. Первый британский корабль, названный в честь мифологической Флоры.

Постройка 
Заложен в сентябре 1755 года. Спущен на воду в марте 1756 года в Гавре. Достроен в июле.

Служба

Семилетняя война 
Вошел в состав французскоого флота в июле 1756 года; участвовал в Семилетней войне; подробностей нет.

1761 — 8 января захвачен HMS Unicorn в районе мыса Пенмарк; закуплен флотом в Плимуте (приказом Адмиралтейства от 16 февраля); приказом от 10 апреля присвоено название HMS Flora; 18 июня−24 октября ремонт и оснащение в Плимуте; вступил в строй в июле, капитан Гамалиель Найтингейл (); назначен во Флот Канала, затем в Даунс.

1763 — выведен в резерв и рассчитан; 24 февраля обследован, записей о ремонте нет.

Межвоенный период 
1770 — 20 февраля обследован; октябрь, капитальный ремонт на частной верфи Thomas Wells & Co в Дептфорде по сентябрь 1771 года.

1771 — введен в строй в январе в связи с Фолклендским кризисом, капитан Чарльз Секстон (); служил в Канале; декабрь, оснащение в Дептфорде.

1772 — капитан Джордж Кольер; 2 июня ушел в Кронштадт, имея на борту нового британского посла в России.

1773 — февраль, выведен в резерв и рассчитан.

Американская революционная война 

Участвовал в Американской революционной войне.

1775 — ноябрь, оснащение в Чатеме для заморской службы, по март 1776 года; декабрь, введен в строй, капитан Джон Брисбен ().

1776 — 29 апреля ушел в Северную Америку.

1777 — 8 июля совместно с HMS Rainbow отбил Fox.

1778 — был при Ньюпорте; 8 августа вместе с 3 другими фрегатами подожжен и затоплен в заливе Наррагансет, во избежание французского плена. Команда сошла на берег и добралась до Ньюпорта.

Позже поднят американцами, отремонтирован и продан французам. 

Во французском флоте назывался La Flore Americaine.

Французские революционные войны 
1798 — отбит британцами, но в Королевском флоте не служил; продан.

В полдень 7 сентября британский 38-пушечный фрегат HMS Phaëton, капитан Роберт Стопфорд, и 44-пушечный HMS Anson, капитан Филипп Чарльз Дерхэм (), крейсируя у устья Жиронды, обнаружили, и после 24-часовой погони взяли французский 32-пушечный фрегат Flore, за 8 дней до этого вышедший в крейсерство из Бордо.

Хотя капитан Стопфорд в своем письме называет Flore фрегатом, представляется, что в момент захвата он был корсаром. Ранее, однако, он входил в республиканский Национальный флот, а до этого флот «Старого режима», из которого, вероятно за возраст и малые размеры, был исключен по наступлении мира в 1783 году.

Ссылки 
 Ships of the Old Navy
 Naval History of Great Britain - Vol II

Примечания

Литература 
 
 Winfield, Rif. British Warships in the Age of Sail 1714−1792: Design, Construction, Careers and Fates. London-St.Paul: Seaforth, 2007. ISBN 978-1-84415-700-6

Flora (1761)
Суда по алфавиту